Аспарух Никодимов (; ) — болгарский футболист, игравший на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — тренер.

Выступал за клуб ЦСКА (София), а также национальную сборную Болгарии, в составе которой был участником двух Чемпионатов мира (в 1970 и 1974 годах). Серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года.

Шестикратный чемпион Болгарии. Пятикратный обладатель Кубка Болгарии. Четырехкратный чемпион Болгарии (как тренер). Обладатель Кубка Кипра (как тренер).

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1964 году выступлениями за клуб ЦСКА (София), в котором провел одиннадцать сезонов, приняв участие в 296 матчах чемпионата. Это был период доминирования «армейцев» в болгарском футболе, и Никодимов в их составе за это время шесть раз завоевывал титул чемпиона Болгарии.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Сливен», за команду которого выступал на протяжении 1975—1978 годов.

Выступления за сборную 
В 1966 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Болгарии.

В 1968 году вошел в состав сборной Болгарии для участия в Олимпийском футбольном турнире, выходил на поле во всех семи матчей сборной на турнире и завоевал серебряную награду.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1970 года в Мексике и чемпионата мира 1974 года в ФРГ. На каждом из этих турниров Аспарух участвовал в двух из трёх игр болгарской команды на групповых стадиях.

На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 9 лет, провел в форме главной команды страны 25 матчей, забив 6 голов.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 1979 году, возглавив тренерский штаб клуба ЦСКА (София), в котором проработал до 1982 года. Впоследствии возвращался к армейской команды в течение 1991—1992 годов и ненадолго в 2001 году. Как главный тренер ЦСКА получил три титула чемпиона Болгарии в начале 1980-х и ещё один в начале 1990-х.

В течение 1989—1990 годов работал в Тунисе, где тренировал команду «Этуаль дю Сахель». Часть 2000 года провел на Кипре, возглавляя тренерский штаб местной «Омонии», которую привел в том году к победе в национальном Кубке.

Последним местом тренерской работы был клуб «Берое», главным тренером команды которого Аспарух Никодимов был с 2003 по 2004 год.

Титулы и достижения

Как игрока 
 Чемпион Болгарии (6):
 ЦСКА (София) : 1965—1966, 1968—1969, 1970—1971, 1971—1972, 19972-1973, 1974—1975

 Обладатель Кубка Болгарии (5):
 ЦСКА (София) : 1964—1965, 1968—1969, 1971—1972, 1972—1973, 1973—1974

Как тренера 
 Чемпион Болгарии (4):
 ЦСКА (София) : 1979—1980, 1980—1981, 1981—1982, 1991—1992

 Обладатель Кубка Кипра (1):
 «Омония» : 1999—2000

Примечания 

Тренеры ФК «Берое»
Тренеры ФК «Омония» Никосия
Тренеры ФК «Этуаль дю Сахель»
Тренеры ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Сливен»
Игроки ФК ЦСКА София
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Игроки сборной Болгарии по футболу
Футбольные тренеры Болгарии
Футболисты Болгарии
Страницы с непроверенными переводами